

Patronyme 
 David McHugh (1941-), compositeur américain ;
 David McHugh (1955-), arbitre international irlandais de rugby à XV ;
 Jimmy McHugh (1894-1969), compositeur américain ;
 Frank McHugh (1898-1981), acteur américain ;
 Laura McHugh (1974-), romancière américaine, auteure de roman policier ;
 Mark McHugh (1978-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Maureen F. McHugh (1959-), auteure de science-fiction et de fantasy américaine ;
 Oriel McHugh (1981-), joueur de hockey sur glace canadien.

Homonymie de patronyme